Torroella de Fluvià kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torroella de Fluvià (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Torroella de Fluvià (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar